Ранчо Гонзалез има више значења:

 Ранчо Гонзалез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гонзалез (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гонзалез (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Гонзалез, Катем (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Гонзалез, Писта де лос Гонзалез (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Гонзалез (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Гонзалез (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику